El topónimo Presque Isle puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Presque Isle, un condado del estado de Míchigan;
 Presque Isle, un municipio del estado anterior;
 Presque Isle, una ciudad en el estado de Maine;
 Presque Isle, un pueblo en el estado de Wisconsin;
 o a Presque Isle Harbor, un lugar designado por el censo en el estado de Míchigan.